Campelli ima više značenja:
 Campelli, Bergamo
 Campelli, Vercelli